Callistomordax es un género extinto de anfibio temnospóndilo que vivió durante el Triásico Medio en Alemania. La especie tipo y única conocida, Callistomordax kugleri, fue nombnrada en 2008. Es conocida a partir de varios esqueletos bien preservados hallados en la Formación Erfurt, parte de la zona inferior de Keuper, que data de finales de la etapa del Ladiniense.

Filogenia
A continuación un cladograma de Schoch (2008):

Referencias

Fósiles de Europa
Fósiles del Triásico
Temnospondyli